Rowland může být:

příjmení
 Bruce Rowland (1941–2015) – anglický rockový bubeník
 Kelly Rowlandová (* 1981) – americká zpěvačka a herečka
 Sherwood Rowland (1927–2012) – americký chemik

křestní jméno
 Rowland Fraser (1890–1916) – skotský ragbista
 Rowland Hill (1795–1879) – anglický pedagog, vynálezce a sociální reformátor
 Rowland S. Howard (1959–2009) – australský kytarista a zpěvák